Dudu puede a referirse a:
 Dudu, rey del Imperio acadio;
 Dudu Cearense, futbolista brasileño (n. 1983);
 Eduardo Pereira Rodrigues (Dudu), fubtolista brasileño (n. 1992);
 Dudu Aouate, futbolista israelí;
 Dudu Biton, futbolista israelí;
 Dudu Fisher, cantante israelí;
 Dudu Georgescu, futbolista rumano;
 Dudu Topaz, personalidad de TV y actor israelí;
 Eduardo da Silva (Dudu), futbolista croata;
 (564) Dudu, un asteroide.